Júlio César Clemente Baptista (São Paulo, 1 oktober 1981) is een Braziliaans voormalig voetballer die doorgaans als middenvelder speelde. Hij was actief van 2000 tot en met 2019. Baptista was van 2001 tot en met 2010 international in het Braziliaans voetbalelftal, waarvoor hij achtenveertig interlands speelde en vijf keer scoorde. Na zijn voetballoopbaan richtte Baptista zich op het trainersvak.

Clubcarrière
Hij begon zijn carrière als prof bij São Paulo, waar de Braziliaan ook de jeugd doorliep, in 2000 als verdedigende middenvelder. Baptista vertrok in 2003 voor 2,75 miljoen euro naar het Spaanse Sevilla. Aan het begin van het seizoen 2003/04 werd Baptista door trainer Joaquín Capárros als aanvallende middenvelder opgesteld. Hij scoorde in zijn eerste seizoen in Spanje twintig keer en in het seizoen 2004/05 achttien keer.

Diverse topclubs, waaronder Arsenal, FC Barcelona en Real Madrid, toonden belangstelling in Baptista. Het was uiteindelijk Real Madrid dat de Braziliaan eind juli 2005 contracteerde voor 20 miljoen euro. Voor het seizoen 2006/07 werd hij verhuurd aan Arsenal. Aan het begin van het seizoen 2008/09 werd Baptista voor 9 miljoen euro verkocht aan AS Roma. Vanaf januari 2011 speelde hij voor Málaga. Op 27 februari 2012 viel hij uit met een zware blessure. Hij was een jaar uitgeschakeld, nadat hij in juli een operatie onderging.

Clubstatistieken

Interlandcarrière
Baptista debuteerde in 2001 als Braziliaans international. In 2004 won hij met de Goddelijke Kanaries de Copa América en in 2005 de Confederations Cup.

Erelijst
 São Paulo
Campeonato Paulista: 2000
Torneio Rio-São Paulo: 2001

 Real Madrid
Primera División: 2007/08

 Cruzeiro
Campeonato Brasileiro Série A: 2013, 2014
Campeonato Mineiro: 2014

 Brazilië onder 20
CONMEBOL Sul-Americano onder 20: 2001

 Brazilië
CONMEBOL Copa América: 2004, 2007
FIFA Confederations Cup: 2005, 2009

Individueel
La Liga Talent van het Jaar: 2004

Zie ook 

Lijst van spelers van Arsenal FC
Lijst van spelers van Real Madrid
Lijst van spelers van het Braziliaanse voetbalelftal

Braziliaans voetballer